

Важнейшие события 

 Мусульманские земли южной Испании объединяются под властью Юсуфа ибн Ташфин. Сид Кампеадор захватил Валенсию (1094).
  (1090—1256; ассасины; Хасан ибн Саббах).
 Битва при Левунионе (1091) — армия Византийской империи и половцы разгромили печенегов у стен Константинополя. Печенежское ханство (860—1091).
 Битва на реке Стугне (1093) — войско русских князей разбито половцами.
 Междоусобная война на Руси (1094—1097). Любечский съезд (1097). Междоусобная война на Руси (1097—1100).
 Первый крестовый поход (1096—1099). Крестьянский крестовый поход (1096). Осада Иерусалима (1099).
 В государстве Фатимидов произошёл раскол в исмаилизме на низаритов и мусталитов.

Правители 
 Халифы фатимидов аль-Мустансир (1036—1094) и аль-Мустали Биллах (1094—1101).
 Папы римские Урбан II (1088—1099) и Пасхалий II (1099—1118).
 Короли Альбы Малькольм III (1058—1093), Дональд III (1093—1094 и 1094—1097), Дункан II (1094) и Эдгар (1097—1107).
 Король Англии Вильгельм II (1087—1100).
 Короли Норвегии Олав III Тихий (1067—1093) и Магнус III Голоногий (1093—1103).
 Короли и князья Чехии Вратислав I (1086—1092), Конрад I Брненский (1092) и Бржетислав II Младший (1092—1100).
 Император Священной Римской империи Генрих IV (1084—1105).
 Король Франции Филипп I (1060—1108).
 Император всей Испании Альфонсо VI Храбрый (1077—1109).
 Великие князья киевские Всеволод Ярославич (1078—1093) и Святополк Изяславич (1093—1113).
 Император Византии Алексей I Комнин (1081—1118).

Культура 
 Построен Замок Пембрук (1093)
 Освящён Собор Святого Марка в Венеции (1094).
 Оксфордский университет (самая ранняя известная дата работы — 1096).

События 
 1090—1097 — поход Генриха IV в Италию.
 1090—1094 — новые завоевания Альморавидов южной Испании: в состав государства Альморавидов включены Гранада и Малага в 1090 году, Кордова, Кармона и Севилья в 1091 году, Бадахос в 1094 году.
 1090—1091 — завершение войны Византийской империи с печенегами. Император Алексей I Комнин в союзе с половцами разгромил войско кочевников в битве при Левунионе.
 1090 — шиитский проповедник Хасан ибн ас-Саббах основывает на севере Ирана на территории, подвластной сельджукам, независимое исмаилитское государство, просуществовавшее более 160 лет.
 1090—1097 — военные походы английского короля Вильгельма II в Нормандию, Шотландию и Уэльс.
 1091—1099 — экспансия венгерских королей Ласло I и Кальмана I в Хорватию, завершившаяся учреждением хорватско-венгерской унии.
 1092 — сюзеренитет пизанцев над Корсикой и Сардинией окончательно подтверждён Урбаном II.
 1092 — гибель сельджукского султана Мелик-шаха I. Распри его сыновей за престол. Начало распада Великой Сельджукской империи.
 1092—1095 — правление сельджукского султана Махмуда I.
 1095—1105 — правление сельджукского султана Баркиярука.
 1092/3-1106/7 — правление султана Рума Кылыч-Арслана I.
 1093—1097 — борьба сыновей Малькольма III Дункана и Эдгара c дядей Дональдом и братом Эдмундом за трон Альбы.
 1093—1103 — правление короля Норвегии Магнуса III (1073—1103), сына Олафа III. Его войны с Данией, Швецией и экспансия на Британские острова.
 1093 — Альфонсо VI Храбрый за военные заслуги дарит своему зятю Генриху Бургундскому в качестве ленного владения Португалию, основав тем самым второе графство Португалия со столицей в Браге.
 1093—1112 — граф Португалии Генрих Бургундский, основатель Бургундской династии правителей Португалии.
 1093—1096 — опустошительные набеги половцев на Русь в правление великого князя Святополка Изяславича.
 1094—1104 — правление короля Педро I в Арагоне и Наварре.
 1094—1099 — губернаторство Сида Кампеадора в Валенсии, его успешное противостояние Альморавидам.
 1097—1100 — правление Балдуина Булонского в Эдессе.
 1097—1127 — правление хорезмшаха Кутб-ад-Дина Мухаммеда I.
 1097—1100 — междоусобная война на Руси.
 1098—1111 — правление Боэмунда I (ок. 1057—1111) в Антиохии.
 1099—1118 — понтификат папы римского Пасхалия II (ок. 1050—1118).
 1099—1100 — правление короля Готфрида Бульонского (ок. 1061—1100) в Иерусалиме.
 1099, август — 1104, февраль — годы Кова в Японии.

См. также 

1090-е годы